Corbach steht für:

 Corbach, früherer Name der Stadt Korbach in Hessen

Corbach ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Corbach (1867–1947), deutscher Violinist
 Otto Corbach (1877–1938), deutscher Publizist